Klipstein ist der Familienname folgender Personen:

August Klipstein (1885–1951), Schweizer Kunsthändler
August von Klipstein (1801–1894), deutscher Mineraloge und Geologe
Editha Klipstein (1880–1953), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
Ernst von Klipstein (1908–1993), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
Felix Klipstein (1880–1941), deutscher Maler, Zeichner und Graphiker
Friedrich Ludwig Klipstein (1799–1862), hessischer Richter und Landtagsabgeordneter
Jakob Christian Klipstein (1715–1786), hessischer Staatsminister
Louis von Klipstein (* 1991), deutscher Schauspieler
Ludwig Klipstein (1864–1954), deutscher Generalarzt und Kreisarzt
Philipp Engel Klipstein (1747–1808), hessischer Kammerdirektor und Mineraloge
Philipp Engel von Klipstein (1777–1866), hessischer Forstmann und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
Klippstein